Матакабрас () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Бласконуньо-де-Матакабрас — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Моралеха-де-Матакабрас — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.